Pierre Maraval est un artiste plasticien français né à Castres en 1950. Peintre et photographe, connu pour sa série Portraits X 1000, il est aussi réalisateur de films et romancier.

Biographie
Artiste éclectique et cosmopolite, il a vécu en France, aux USA, au Portugal, à Cuba et au Canada. Peintre autodidacte, sa première exposition a été présentée par la Atlantic Arts Gallery (New York, 1982). La même année, à Paris, il a fondé le mouvement Beau Lézard, lié à l’émergence de la Figuration Libre. Au cours des années 1980, ses travaux ont été montrés dans de nombreuses expositions personnelles ou collectives. 

Au début des années 1990, il se passionne pour l’éclosion du World Wide Web, et concrétise cette passion en abandonnant la peinture pour initier un nouveau mode d’expression consistant à figurer des réseaux sociaux : en 1993 il présente à l’UNESCO à Paris, l’œuvre Mille Femmes, un tableau monumental composé des portraits, en Polaroïd, de mille femmes qui se sont choisies les unes les autres selon un principe de chaîne. 

Ce principe de réseau social, a donné lieu à la série Portraits X 1000. Chacune des expositions consiste en une œuvre unique, une installation monumentale réunissant les portraits de mille personnes liées par une situation commune dans la société, sur des thèmes divers : la médecine, les pionniers du numérique, la recherche scientifique, la gastronomie, etc. Ces œuvres sont présentées à chaque fois selon des techniques et technologies différentes, telles que : Polaroïds, projections vidéos, impressions numériques, murs d'écrans, sites internet... En 1995, il est le premier artiste français à concevoir une œuvre pour le web avec le site IDEAS, un musée virtuel qui présente les portraits de mille personnes engagées dans la lutte contre le sida. 

La série Portraits x 1000 est en cours, en particulier le concept Mille Femmes qui a été décliné à Paris, La Havane, Montréal, Toronto, et est en développement sur tous les continents pour constituer un hommage mondial aux femmes de toutes cultures et de tous horizons. 

Sur le même engagement, il travaille depuis 2018 au lancement de l’application WE (Women Equality), destinée à réunir des millions de portraits de femmes du monde entier, sur le thème de l’égalité des genres. 

Captivé par le cinéma et la vidéo, Pierre Maraval a aussi réalisé plusieurs films documentaires et un long-métrage de fiction intitulé Black qui a été distribué en France en 2003. Il est également l'auteur de plusieurs romans.

Expositions 

Expositions personnelles / peinture et dessin / (sélection)

 1982 : Solo show, Atlantide Arts Gallery, New York
 1982 : Solo show, Fulham Studios, Londres
 1983 : Guerrières et accessoires, Galerie Beau Lézard, Paris
 1984 : Hard Contemporain, Galerie Beau Lézard, Paris
 1985 : Entre deux Nuits, Galerie Beau Lézard, Paris
 1987 : Défiguration, Galerie Beau Lézard, Paris
 1988 : Heaven can wait, Galerie Beau Lézard, Paris
 1990 : Les Tours de Force de la  Cité, Galerie JMS, Carcassonne
 1991 : Rayonnement Fossile, Chapelle des Jésuites, Nîmes
 1992 : Un moment de Vérité, Brut de Culture, Neuilly-sur-Seine
 1993 : Bloodbrothers, Galerie Gastaud & Caillard, Paris 
 1993 : Bloodbrothers, Galerie Gastaud & Caillard, Clermont-Ferrand
 1993 : Impur, Hotel de Région, Montpellier
 1994 : Paintings, Galerie Gastaud & Caillard, Paris
 1994 : Peintures, Espace Saint François, Lausanne
 1996 : Mille Baisers, (dessins), IESA, Paris
 1997 : Mille Baisers, (dessins), Espace Saint François, Lausanne
 1998 : Mille Baisers, (dessins), Cloître des Cordeliers, Tarascon
 2011 : Words, exposition personnelle, Galerie Seine 51, Paris

Expositions personnelles / série Portraits x 1000

 1993 : Mille Femmes, UNESCO, Paris
 1995 : IDEAS, Chapelle de la Salpêtrière, Paris
 1996 : 1000 Artistes Cubains, Pavillon Cuba, La Havane 
 1996 : 1000 Artistes Cubains, Galerie Enrico Navarra, Paris
 1996 : 1000 Artistes Cubains, Musée Goya, Castres
 1997 : 1000 Athlètes Cubains, ExpoCuba, La Havane
 1998 : Marseille Mondial, Vieux Port, Marseille
 1998 : Marseille Mondial, Musée du Palais du Pharo, Marseille
 1998 : 1000 Femmes Cubaines, Hôtel Habana Libre, La Havane
 2001 : Pionniers.net, UNESCO, Paris
 2003 : Jouteurs, Musée Paul Valéry, Sète.
 2004 : Style Link, Nikki Diana Marquardt Gallery, Paris
 2005 : AIDES X 1000, Pont des Arts, Paris
 2007 : Mille femmes Montréal, Galerie Sas, Montréal 
 2007 : Mille femmes Montréal, Vieux Port, Montréal 
 2008 : Toronto’s Mille femmes, Allen Lambert Gallery, Toronto
 2010 : Mille chercheurs parlent d’avenir, Musée du Panthéon, Paris
 2019 : Mille créateurs de goûts, MUCEM, Marseille
 2019 : Mille créateurs de goûts, Galerie du Cours, Aix-en-Provence

Expositions collectives / (sélection)

 1983 : Ricochet / 25 artistes et David Bowie, Galerie du Temple, Paris
 1985 : Les piliers de la Coupole, La Coupole, Paris
 1994 : Le Déjeuner sur l’herbe, Centre Régional d’Art Contemporain, Sète
 1994 : Le Déjeuner sur l’herbe, 50, avenue Montaigne, Paris
 1998 : 80 artistes autour du Mondial, Galerie Enrico Navarra, Paris
 2006 : Don Quichotte, Galerie Yves Faurie, Artenimes, Nîmes
 2018 : Don Quichotte, Institut français, Madrid

Bibliographie
 Rayonnement fossile, catalogue d'exposition, édition Ville de Nîmes, 1992
 Bloodbrothers, catalogue d'exposition, édition Galerie Gastaud et Cayard, Paris, 1993
 Mille femmes, catalogue d'exposition, édition ELLE, 1994
 Ideas, catalogue d'exposition, À demain éditions, 1995
 Mil artistas cubanos, catalogue d'exposition, édition Galerie Enrico Navarra, Paris, et Musée Goya, Castres, 1996
 Mil deportistas cubanos, catalogue d'exposition, édition Galerie Enrico Navarra, Paris, 1997
 Mil mujeres cubanas, catalogue d'exposition, édition Galerie Enrico Navarra, Paris, 1998
 Marseille Mondial, catalogue d'exposition édité par l'Olympique de Marseille, 1998
 Paysages Cubains, catalogues d'exposition, édition Galerie Enrico Navarra, Paris, 1999
 Pionniers.net, catalogue d'exposition, édition UNESCO, Paris, 2001
 Jouteurs, catalogue d'exposition, édition Ville de Sète, 2003
 Aides x 1000, éditions du Cherche Midi, Paris, 2004
 Mille femmes Montréal, catalogue d'exposition, édition Galerie Sas, Montréal, 2007
 Toronto's Mille Femmes, catalogue d'exposition édition Festival Luminato, Toronto, 2008
 Main basse sur l'Élysée, roman, éditions Hugo & Cie, 2007
 Go & Fast, roman, éditions Hugo & Cie, 2008
 Le président est mort, roman, éditions Hugo & Cie, 2010
 Mille chercheurs parlent d'avenir, Paris, édition PMP, 2010
 Insurrection, roman, Hugo & Cie, 2012
  Mille créateurs de goûts, édition MPG-2019

Filmographie
 Tembleque, documentaire de 30 min, 1996.
 Black, fiction, 90 min, 2003.
 La vraie histoire d'Angelina Jolie, 70 min, 2012.
 L'album secret de Clint Eastwood, 90 min, 2013.

Liens externes
Site officiel

WE

Ressources relatives à l'édition

Ressources relatives à l'audiovisuel : IMDB

Artiste contemporain français
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en 1950
Naissance à Castres